Эволюция лошадей хорошо прослеживается по ископаемым, которые показывают, как небольшое (высота в холке 20 см) лесное животное гиракотерий, обладавшее пальцами вместо копыт, за 50 миллионов лет превратилось в крупных копытных обитателей открытых пространств.

Считается, что первые лошади появились в Северной Америке, а потом после миграций распространились по Евразии и Южной Америке. В Евразию они, видимо, перебрались через сухопутный мост, существовавший на месте современного Берингова пролива. В процессе эволюции лошади становились крупнее, у них появились копыта, в результате эволюция дошла до появления современной лошади.

По данным генетиков, линия Equus, породившая всех современных лошадей, зебр и ослов, возникла около 4—4,5 млн лет назад.

Расцвет собственно лошадей начался во второй половине плиоцена (3-2.5 млн лет назад). Они заселили степи в Северной Америке, Евразии, Африке, а род Hippidion проник в Южную Америку.

В Северной Америке лошади вымерли несколько тысяч лет назад, прежде чем в ходе европейской колонизации в XVI веке снова были ввезены представители видов домашняя лошадь и осёл. Одичавшие популяции ввезённых лошадей стали известны как мустанги. Подобный процесс имел место также в Австралии, в которой до этого никогда не было представителей рода лошадей.

Этапы эволюции лошади

Hiracotherium (Eohippus) — первобытная лошадь 
Эволюция лошадей началась в эоцене, около 55 миллионов лет назад. В то время существовал гиракотерий — предок всех нынешних лошадей, маленький зверёк с высотой в плечах всего 20 см, разжёвывавший своими мелкими зубами листья и фрукты. Жил в лесах. Гиракотерий нисколько не напоминал сегодняшних лошадей. У этого зверька были выгнутая спина, короткая шея и морда, короткие ноги и длинный хвост. Его походка напоминала собачью, но у него уже имелись маленькие копыта. Череп и объём мозга были относительно малые. Имел 18 пар рёбер. На передних лапах было по четыре пальца, на задних — по три. Каждый палец имел коготь или копытца. Зубы мелкие, с низкими коронками. Имел 3 резца, 1 клык, 4 премоляра и 3 моляра на каждой стороне верхней и нижней челюсти. Возможно, что спасаться от хищников ему помогал маскировочный окрас.

Orohippus 
Около 50 миллионов лет назад из гиракотериев выделился род Orohippus (орогиппус). Прежде всего, изменились конечности (появились копытца, развились кости средних пальцев) и зубы (имели 3 премоляра и 4 моляра), орогиппус предпочитал более твёрдую растительную пищу. Имел 15 пар рёбер, маленькую гриву. Хвосты, обросшие редкими волосами, развевались на воздухе.

Epihippus 
Три миллиона лет спустя орогиппусы эволюционировали в новый род Epihippus (эпигиппус). Имел 2 премоляра и 5 коренных зубов.

Тем временем климат существенно изменился, в Северной Америке стало засушливее, леса сократились, уступая место открытым саваннам. Это было ключевым событием в эволюции лошадей, так как они были вынуждены приспосабливаться к новым условиям. Они стали крупнее, что позволяло им быстрее передвигаться, а также полностью переключились на травяную пищу.

Mesohippus 
40 миллионов лет назад сформировался род Mesohippus (мезогиппус). Высота в холке у этой лошади была около 60 см, спина более не была выгнутой, как у её предков, а ноги, шея и морда стали длиннее. Изменилось также строение его копыт. Увеличился размер мозговых полушарий. Именно на этом этапе лошади начинают утрачивать камуфляжную окраску — она сохраняется только на крупе.

Miohippus 
Около 35 миллионов лет назад мезогиппус перешёл в род Miohippus, представители которого стали ещё больше, а их морды дополнительно вытянулись.

Parahippus 
23 миллиона лет назад возник род Parahippus. У этого зверя были более приспособленные зубы и всего лишь по три пальца, сросшихся в копыто.

Merychippus 
Потомками парагиппусов стали представители рода Merychippus, появившиеся 17 млн лет назад. В холке достигали до одного метра. Их череп уже напоминал череп современных лошадей, а объём мозга значительно увеличился. Стал больше угол зрения, шея стала длиннее. Начинает развиваться лошадиное копыто. Род Merychippus разделился на несколько эволюционных линий, некоторые из которых вымерли.

Pliohippus 
Плиогиппус — первый однопалый предок лошади. Появился 10 млн лет назад. Рост — приблизительно 1,2 м в холке. Имел сильные связки ног. Имел 19 пар рёбер. Окаменелости Pliohippus найдены в большинстве слоев миоцена в окрестностях Колорадо, Великих равнин США (штат Небраска и Дакота) и в Канаде.

Equus (род лошади) 
После промежуточного звена под названием Dinohippus около 4 миллионов лет назад появились лошади рода Equus. Ранний Equus имел зеброидные полоски по телу и короткую голову, подобную ослиной. Окаменелости современных лошадей найдены на каждом континенте, кроме Австралии и Антарктиды. Ранние лошади были размером с пони.

Примечания

Ссылки 
 700-тысячелетняя ДНК прояснила родословную лошадей.

 

Лошади
Эволюция групп организмов